Nens a la platja és una obra de 1910 del pintor postimpressionista valencià Joaquim Sorolla. Està executat a l'oli sobre llenç i mesura 118 centímetres d'alt per 185 cm d'ample. Pertany al Museu del Prado de Madrid, on va arribar procedent del Museu d'Art Modern (Madrid, 1894-1971), a qui ho va donar el mateix pintor el 1919.

Anàlisi del quadre 
El quadre representa una platja d'aigües cristal·lines, amb tres nens sobre ella. Els nens es troben completament nus (així nedaven en el passat els nens) i estesos de cap per avall sobre el fang mentre l'aigua els llepa la pell, tenint diferents posicions i atributs: un d'ells, ros i de pell clara, així com aparentment de menor edat, es recolza sobre un colze mirant cap a altres dos nens, bruns i de pell més fosca, els cossos de la qual jeuen en una altra direcció. Un d'ells es troba mirant cap al primer amb un somriure en la cara, mentre que l'altre està aliè a l'escena.

El nen ros està menys enfonsat en la sorra que els altres dos, així com perfilat amb major detall; les plantes i els dits dels peus, així com els músculs de les cames, els glutis i l'esquena, posseeixen major definició que els bruns. Aquests es troben semienterrats en la humida sorra, sent molt més difusos els seus cossos.

Obres similars 
Sorolla, al llarg de la seva carrera artística, va representar, en diverses posis i situacions, a altres joves nus banyant-se a la platja, fins al punt que es pot considerar un tema específic de la seva obra. Entre d'altres, va crear:

Referències 

Quadres al Museu del Prado
Quadres de Joaquim Sorolla
Obres pictòriques del 1910